«Нефтя́ник» — традиционное название спортивных сооружений в СССР. Среди них:
 «Нефтяник» — стадион в городе Ахтырке.
 «Нефтяник» — стадион в городе Волгограде.
 «Нефтяник» — стадион в городе Ишимбае.
 «Нефтяник» — стадион в городе Оренбурге.
 «Нефтяник» — стадион в городе Уфе.
 «Нефтяник» — стадион в городе Октябрьский.
 «Нефтяник» — стадион в городе Фергане.
 «Нефтяник» — стадион в городе Хабаровске.